Con gobernador de California se puede referir a los siguientes cargos similares:
 Gobernador de Baja California
 Gobernador de Baja California Sur
 Gobernador de California